Drew kan referere til:


Steder 
 Drew County, Arkansas

Uddannelsessteder 
 Drew University - Madison, New Jersey

Andet 
 Drew (navn) - et fornavn og efternavn
 23452 Drew - en asteroide
 USS Drew (APA-162) - et WW II skib